Сере́бряный — прилагательное от названия металла серебро.

 Серебряный цвет

Фамилия 
 Серебряный, Израиль Айзикович (1900—1978) — советский литературовед, журналист и переводчик русских писателей на идиш.
 Серебряный, Иосиф Александрович (1907—1979) — советский живописец.
 Серебряный, Саул Бенционович  (1912—2001) —— украинский и советский химик-органик.
 Серебряный, Сергей Дмитриевич (род. 1946) — российский индолог.
А также:
 Серебрянный, Леонид Рувимович (1931—2000) — советский географ, геоморфолог, профессор.
 Серебряные-Оболенские — русский княжеский род.

Населённые пункты

Россия 
 Серебряный — хутор в Льговском районе Курской области.
 Серебряный — посёлок в Малоархангельском районе Орловской области.
 Серебряный — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Серебряный — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области.

Другое 
 «Серебряный» — рассказ Артура Конан Дойля.
 «Князь Серебряный» — роман А. К. Толстого.

См. также 
 Серебряный ручей (значения)
 Серебряное (значения)
 Серебряная (значения)